David Davis, politico britannico e Segretario di Stato per l'uscita dall'Unione europea
David Davis, calciatore britannico
David Davis, pallamanista spagnolo
David Davis, cofondatore della Davis-Douglas Company